Onderdistrict in Indonesië
 Air Rami (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu
Plaats in Indonesië
 Air Rami (plaats), een plaats in het regentschap Muko-Muko in de provincie Bengkulu